Устаревший термин Бехаизм (от неправильной транскрипции имени пророка Бахауллы - Беха Улла) может относиться как к:

 самой религии Бахаи — применялся в США с 1894 по 1900 годы, до того, как миссионер Ибрагим Джордж Хайрулла откололся от Абдул-Баха и перешёл на сторону его брата Мирзы Мухаммада Али, и значительно реже — позднее. Со временем произошел переход на написание «бахаизм», и далее в 1930х годах — на «Бахаи», «Вера Бахаи». В русском языке термин также получил распространение в дореволюционный период и со временем произошел аналогичный переход в его использовании. В настоящее время термины с суффиксом «-изм» («бахаизм» и «бехаизм») оцениваются некоторыми верующими бахаи, как названия с уничижительным оттенком — они рассматривают отказ от его использования как символику становления Бахаи в качестве независимой и неделимой религии в противовес идеологиям, общественным и философским учениям, подразделяемым на множество деноминаций и течений. 

 так и к ее направлению Унитарный бахаизм, по названию «Общества Бехаистов», основанному Хайруллой в США в 1900 году. Термины «бехаисты», «бехаиты» использовались до 1940-х годов в США для отличия от последователей Абдул-Баха («бахаисты», «бахисты», «аббаситы»), но иногда употребляются как самоназвание «бахаи-унитариев» и в настоящее время.